Lilla Vickleby alvar är ett naturreservat i Mörbylånga kommun i Kalmar län.

Området är naturskyddat sedan 1999 och är 612 hektar stort. Reservatet ligger i norra delen av Stora Alvaret öster om Vickleby och består av grusalvar.

Se även
Stora Vickleby alvar

Källor 
Länsstyrelsen naturreservatet Vickleby stora och lilla alvar

Naturreservat i Mörbylånga kommun
Naturskyddsområden bildade 1999